Боцюрків () — українське прізвище.

Відомі люди 
 Боцюрків Антін — очільник ц.к. суду в Товстому, радник, підтримував селянський страйк 1902 року, кандидат у посли до Райхсрату.
 Боцюрків Богдан-Ростислав — доктор наук, український учений (історик), громадський діяч у Канаді, США.
 Боцюрків Іларій — підприємець, громадський діяч у Канаді українського походження, старши́на УГА.
 Боцюрків Іларіон — доктор наук, український громадський діяч, адвокат, правник.
 Боцюрків Йосиф — греко-католицький священник, парох у Золотниках.
 Боцюрків Михайло — канадський журналіст українського походження.
 Боцюрків Роман — канадський бандурист українського походження.

Див. також 
 Боцюрко

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ів